

Musique 

 Missing You est une chanson de John Waite sortie en 1984, reprise par Tina Turner en 1996 ;
 Missing You est une chanson du groupe The Black Eyed Peas sorti en 2010 ;
 Missing You ~Time To Love~ est une chanson de Nami Tamaki sortie en 2011.

Télévision 

 Missing You est une série télévisée sud-coréenne diffusée pour la première fois en 2012.

Voir aussi